Cactus Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cactus Mountain (Mohave County, Arizona)	
 Cactus Mountain (Yavapai County, Arizona)	
 Cactus Mountain (Colorado)	
 Cactus Mountain (Oregon)